Bergamin ist der Familienname folgender Personen:

 Emilio Bergamin (* 1937), italienischer Entwerfer von Porzellangeschirr
 Franco Bergamin (* 1960), römisch-katholischer Ordensgeistlicher und Generalabt
 José Bergamín (1895–1983), spanischer Schriftsteller
 Luciano Bergamin (* 1944), Augustiner-Chorherr vom Lateran, Bischof von Nova Iguaçu
 Luzi Bergamin (1901–1988), Schweizer Ländlermusikant und Komponist
 Pascal Bergamin (* 1979), Schweizer Filmemacher
 Raimundo Cesare Bergamin (1910–1991), italienischer Ordensgeistlicher, römisch-katholischer Bischof von Padang